Svenska mästerskapet i fotboll 1903 var mästerskapet där Göteborgs IF vann efter vinst över Göteborgs FF med 5-2 i finalmatchen på Göteborgs Velocipedklubbs idrottsplats. Detta var Göteborgs IF:s första SM-guld i deras första SM-final. Denna match var Göteborgs FF:s andra SM-final och även den andra finalförlusten.

Mästerskapen arrangerades för sista gången av Svenska Idrottsförbundet.

Semifinaler

Final

Källor

1903 i Sverige
Fotbollssäsongen 1903
1903